Live in Dublin peut désigner :
 Live in Dublin, album de Leonard Cohen.
 Live in Dublin, album de Christy Moore.
 , album de .